Вайшали:

 Вайшали — город в Древней Индии, в VI веке до н. э. служивший столицей Личчхави.
 Вайшали — округ в центральной части индийского штата Бихар.